El término Jarolím puede referirse a:
 David Jarolím jugador de República Checa.
 David Jarolím jugador argentino que juega en el Deportivo Ushuaia.